The Forgiven ist der Titel folgender Werke:

 The Forgiven, Originaltitel von Denen man vergibt, Roman von Lawrence Osborne (2012)
 The Forgiven (2017), Filmdrama von Roland Joffé
 The Forgiven (2021), Filmdrama von John Michael McDonagh